Rijksweg 18 - weg tussen tussen Zevenaar en Enschede in Nederland
 straatnaam in Varsseveld, Heelweg-Oost en Westendorp, in de Nederlandse gemeente Oude IJsselstreek
 straatnaam in Groenlo, gemeente Oost Gelre, Nederland.

018
018